Yuanzhuang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuanzhuang (socken i Kina, Henan), 
 Yuanzhuang (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar